Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-de-l’Incarnation en référence à l’Incarnation :
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Incarnation de Saint-Domingue en République dominicaine ;
 la cathédrale Notre-Dame-de-l’Incarnation de San Miguel de Tucumán en Argentine.

Voir aussi 
 
 Liste des cathédrales

NotreDameIncarnation
~NotreDameIncarnation